Mithrodia är ett släkte av sjöstjärnor. Mithrodia ingår i familjen Mithrodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Mithrodia